Llista dels 201 municipis del departament francès de l'Alta Viena (87).

Alta Viena